Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (Campioni)

  Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1976